Part II — мини-альбом группы Lil Jon & the East Side Boyz, вышедший в 2003 году, продолжение альбома Kings of Crunk. Диск включает в себя несколько ремиксов на трек «Get Low» несколько треков из предыдущих альбомов и немного новых треков.

Список композиций 

Альбомы 2003 года
Альбомы Лил Джона